Piotr Dziedzic (zm. 2018) – polski literaturoznawca i filolog angielski, dr hab.
 Piotr Dziedzic (ur. 1972) – polski urzędnik państwowy, wiceminister finansów